Le mot commutateur et son évolution plurielle « multicommutateur » ou parfois « multisélecteur » (en anglais switch / multiswitch) peut avoir différentes significations selon le domaine étudié.
 En électrotechnique, un commutateur ou  est un dispositif  qui permet de choisir quels circuits seront reliés. Un interrupteur est un commutateur qui permet de choisir entre un circuit ou rien :
 un commutateur électronique est un composant électronique ou un sous-ensemble commutateur de signal électrique analogique ou numérique.
 un commutateur téléphonique est un ensemble de commutateurs permettant de mettre en relation un grand nombre de lignes ;
 un commutateur réseau a la même fonction dans un réseau informatique.
 En mathématiques la théorie des groupes définit le commutateur d'un couple d'éléments (,) par la relation 
 En physique quantique, cette notion appliquée à une fonction d'onde permet de savoir s'il est possible de mesurer deux grandeurs relatives à cette fonction d'onde simultanément. Un commutateur est une opération entre deux opérateurs utilisée notamment dans la définition du principe d'incertitude de Heisenberg.

Notes et références 

Électricité
Méthode mathématique de la physique